Melendez, bzw. die spanische Variante Meléndez, ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Meléndez (1884–1968), spanischer Fußballfunktionär
 Bill Meléndez (1916–2008), US-amerikanischer Animator
 Carlos Meléndez (1861–1919), salvadorianischer Politiker
 Concha Meléndez (1895–1983), puerto-ricanische Schriftstellerin, Dichterin und Hochschullehrerin
 Ernesto Meléndez Bachs (1939–2010), kubanischer Revolutionär, Diplomat und Politiker
 Hugo Meléndez (* 1984), mexikanischer Fußballspieler
 John Melendez (4. Oktober 1965) US-amerikanischer Komiker

 Juan Melendez (* 1951), US-amerikanischer Menschenrechtler
 Juan Pedro Juárez Meléndez (* 1951), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tula
 Luis Eugenio Meléndez (1716–1780), spanischer Maler
 Martín Meléndez (* 1982), kubanischer Jazzmusiker
 Miguel Jacinto Meléndez (1679–1734), spanischer Barockmaler
 Roberto Meléndez (1912–2000), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer
 Rodrigo Meléndez (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Ron Melendez (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Urbia Meléndez (* 1972), kubanische Taekwondoin